Eeles Landström – politico e astista finlandese
 Elin Landström – calciatrice svedese, difensore
 Jessica Landström – ex calciatrice svedese, attaccante